Bacchus se poate referi la:

 Bacchus, zeul roman al beției
 Bachus, companie română producătoare de băuturi alcoolice
 Afacerea Bachus, scandal public în România în anul 1980